«Крысиные похороны по Брэму Стокеру» () — телевизионный художественный фильм совместного производства США и России, поставленный режиссёром Дэном Голденом по мотивам рассказа Брэма Стокера в жанре мистического триллера и вышедший  в рамках телесериала .

Сюжет 
Франция, XIX век. Молодой Брэм Стокер — уже известный писатель. Его похищают две прекрасные женщины и он оказывается в каком-то подземелье — логове крыс. Там живут только женщины, они презирают мужчин и поклоняются странному культу — культу крыс. Время от времени женщины захватывают неугодных им мужчин и истязают их.

Многие из женщин подземелья хотят смерти Брэма, но на его защиту становится Мадлен и просит, чтобы его пощадили. А сам Брэм Стокер оказывается перед выбором — жить с полюбившейся ему девушкой по диким законам, или всё-таки попытаться избежать странного и опасного культа крыс.

В ролях

Другие названия 
Rat’s Funeral

Примечания

Ссылки 
 
 

Мистические триллеры
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1994 года
Телефильмы США
Телефильмы России
Экранизации произведений Брэма Стокера
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы России 1994 года
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом